

Болярці () — село в Варненській області. Входить до складу общини Аврен.
 Болярці () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирджалі.
 Болярці () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Садово.